«Золотая тыква» — общероссийская (с 2017 года), тверская (до 2016 года) литературная премия, учрежденная Тверским союзом литераторов. Основана в 2003 году. В оргкомитет премии входят Марина Батасова, Александр Сорочан, Евгений Петренко . У премии три постоянных номинации: «Лучшая книга», «Лучшая публикация» и «Гнилая тыква». Последняя номинация даётся не за плохие тексты, но за неоднозначно воспринятое произведение, провокацию, эпатаж . Лауреату вручается диплом и настоящая тыква. Премия подразумевает присутствие автора на церемонии, если он не приходит, премия не вручается. Впрочем, это случилось лишь однажды, в 2018 году не была вручена Гнилая тыква.
За это время лауреатами премии стали более 40 человек из Москвы, Подмосковья, Ярославля, Екатеринбурга и Твери.
Лауреаты публикуются в альманахе "Литера", один из из выпусков был полностью посвящен премии.

История 
С 2017 года премия стала общероссийской, с одной ремаркой — автор должен быть связан с Тверью, участвовать в фестивале Из Калинина в Тверь или в фестивале Тверской переплёт, выступать перед студентами или реализовывать в Твери свои проекты…  Целью премии организаторы называют вовлечение талантливых российских авторов в орбиту тверской культуры. Ради этого появилась и нерегулярная номинация «Почетная тыква» за издательские и культурные проекты.

Лауреаты премии с 2017 года 
2017 книга: Константин Соколов, публикация: Валентина Громова

2018 книга: Александра Клюшина, публикация: Людмила Вязмитинова

2019 книга: Алексей Корзин, публикация: Владимир Тучков

2020 книга: Владимир Коркунов, публикация: Геннадий Калашников

2021 книги: Наталья Соловьёва, Александр Шабанов, публикация: Григорий Бакус

2022 книга: Евгений Новиков, публикация: Андрей Пермяков

«Почетная тыква»:
поэтическая серия «Срез» товарищества поэтов «Сибирский тракт» (2017), книжный фестиваль «Тверской переплёт» (2022)

Издания 
Литера, вып. 2 Премии Золотая тыква 5 лет. Тверь, 2007.

Ссылки 
 Литературная карта Тверского края
  
 
 
 bvelvet «Скелет великана Буржуа» Григория Бакуса // https://fantlab.ru/blogarticle75564
 Сайт Российского союза литераторов — Тверь. Премия "Золотая тыква" https://rspl-rf.ru/categories/tver.html от 29 января 2023

Литературные премии России
Премии 2003 года
Награды по алфавиту